Az Erste Liga tizenkettedik szezonját két országból tíz résztvevő klubbal rendezték meg. Az előző szezon résztvevői közül a Vienna Capitals második csapata ebben a szezonban nem indult a magyar bázisú ligában, így nélkülük kezdődött meg a pontvadászat 2019. szeptember 13-án, pénteken. A bajnokság címvédője a Ferencváros volt.

A mérkőzéseket az M4 Sport közvetítette, általában hétfői napokon, illetve számos találkozóról élő stream volt található a Youtube-on.

A szezon előtti Magyar Szuperkupa mérkőzésen a tavalyi évad bajnoka és kupagyőztese csapott össze 2019. augusztus 31-én, szombaton, amelyet a Fehérvár AV19 4-3 arányban nyert meg a Ferencváros ellen.

A 2019/20-as szezontól kezdve egy fegyelmi pontrendszer került bevezetésre a ligában, melynek célja a súlyosabb szabálytalanságok hatékonyabb szankcionálása.

Résztvevők

Lebonyolítás 
Az alapszakaszban a résztvevő csapatok kétfordulós rendszerben mérkőztek meg, oda-vissza vágós alapon. Az alapszakaszt követően alsó- és felsőházra oszlott a bajnokság, az első öt helyezett alkotta a felsőházat, a többi csapat az alsóházat. A csapatok itt ismét oda-visszavágós mérkőzéseket játszottak, a felsőház tagjai biztos résztvevői voltak a rájátszásnak. Az alsóház tagjai közül a nyolcadik helyezett után következő csapatok számára a bajnokság a középszakasz végén befejeződött. A középszakasz felsőházának első három helyezettje ellenfelet választhatott magának, a párharcok négy győzelemig tartottak egyenes kieséses rendszerben.

Alapszakasz

Középszakasz

Felsőház 
A csapatok az alapszakasz helyezés alapján 6-3-2-1-0 pluszpontot kaptak a középszakaszra. Az első három helyezett ellenfelet választhatott rájátszásban.

Alsóház 
A csapatok az alapszakasz helyezés alapján 6-4-2-1-0 pluszpontot kaptak a középszakaszra. Az első három helyezett bejutott a rájátszásba.

Rájátszás 
A középszakasz után a negyeddöntőben a felsőház első három helyezettje ellenfelet választhatott magának az alsóház továbbjutói és a felsőház ötödik helyezettje közül. A negyeddöntők február 22-én kezdődtek és négy győzelemig tartottak. Az elődöntőkben nem volt ellenfél választás. A párosítások a középszakasz helyezései alapján alakultak ki.

2020. március 11-én a koronavírus-járvány miatt a rájátszást félbeszakították. A Ferencvárost és a Csíkszeredát egyaránt az Erste Liga győztesének, a Gyergyói HK-t és az UTE-t bronzérmesnek nyilvánították.

A bajnokság díjazott játékosai
A szezon legjobb kapusa: Hetényi Zoltán (DEAC)
A szezon legjobb védője: Jere Pulli (FTC-Telekom)
A szezon legjobb csatára: Josh Shalla (Csíkszeredai Sportklub)
Erste Bank Higgy Magadban Mr. Rising Star: Szűcs István (Hokiklub Budapest)
Erste Bank Higgy Magadban Mr. Fair Play: Léránt René (DEAC)
Erste Bank Higgy Magadban Mr. Spirit: Azari Zsolt (DAB)

Jegyzetek

2019 a jégkorongban
2020 a sportban
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események
Erste Liga